Dos diferentes clases de destructores japoneses han recibido el nombre Ikazuchi:

 La Clase Ikazuchi de destructores de la Armada Imperial Japonesa, activa desde 1899 hasta 1921 y compuesta por los:
Ikazuchi
Inazuma
Niji
Akebono
Oboro
Sazanami

 La Clase Ikazuchi de destructores de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, activa desde 1956 hasta 1977 y compuesta por los:
Ikazuchi (DE-202)
Inazuma (DE-203)